Acín steht für:
 Acín, Ort in der Provinz Huesca, Spanien

Personen:
 Ramón Acín Aquilué (1888–1936), spanischer Maler
 Katia Acín Monrás (1923–2004), spanische Bildhauerin
 Ramón Acín Fanlo (* 1953), spanischer Schriftsteller